Eerste Kappeleroorlog (1529)
Tweede Kappeleroorlog (1531)

Zie ook 
Andere Zwitserse godsdienstoorlogen:
Eerste Villmergeroorlog (1655)
Tweede Villmergeroorlog of Toggenburgeroorlog (1712)
Sonderbundsoorlog (1847)

Wikipedia:Doorverwijspagina